Hillcrest Heights (Flórida)
Hillcrest Heights (Maryland)

Ou ainda:
Hillcrest

Desambiguação
Desambiguações de topônimos